

Patronyme 

 Anthony Alford (né en 1994), joueur américain de baseball ;
 Bryce Alford (né en 1995), joueur américain de basket-ball ;
 Jay Alford (né en 1983), joueur américain de football américain ; 
 Marian Alford (1817-1888), artiste, mécène et auteure anglaise ;
 Phillip Alford (né en 1948), acteur américain ;
 Robert Alford (né en 1988), joueur de football américain ;
 Steve Alford (1964-), joueur américain de basket-ball ;
 Violet Alford (1881-1972), ethnologue, musicologue, folkloriste et illustratrice britannique ;
 Waverly W. Alford III (1977-), rappeur américain ;
 Zack Alford, batteur professionnel américain.

Toponyme

Alford, localité d'Australie-Méridionale ;

Alford, localité de la Saskatchewan ;

Alford, localité de Floride ;
 Alford, localité du Massachusetts ;

Alford, ville du Lincolnshire en Angleterre ;
 Alford, localité du Somerset en Angleterre ;
 Alford, ville de l'Aberdeenshire en Écosse.

Patronyme anglais
Toponymie britannique
Homonymie de localités aux États-Unis